Christ Church Cathedral kan syfta på:

 Christ Church Cathedral, Stanley
 Christ Church Cathedral, Dublin
 Christ Church Cathedral, Montréal
 Christ Church Cathedral, Oxford, se Katedralen i Oxford